22-я отдельная бригада специального назначения (формир. 1976 г., п. Ковалевка Аксайского района Ростовской области, СКВО)
 22-я танковая бригада
 22-я гвардейская танковая бригада
 22-я бригада подводных лодок 14-й эскадры подводных лодок
 22-я бригада особого назначения РВГК — первое ракетное соединение РВГК ВС СССР.